

Patronyme 

 Beatrice Ensor (1885-1974) est une théosophe et pédagogue britannique ;
 James Ensor (1860-1949) est un peintre belge ;
 Tony Ensor (1949) est un joueur de rugby à XV irlandais.

Toponyme 

 Baddesley Ensor est un village du Warwickshire, en Angleterre.

Autre 

 (2819) Ensor est un astéroïde.